Before the Flood un album de Bob Dylan
 Before the Flood un film documentaire de 2016 sur le changement climatique
 Before the Flood un épisode de Doctor Who